|-
| 85701 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85702 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85703 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85704 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85705 - || || 21 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85706 - || || 20 de setembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85707 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85708 - || || 27 de setembre, 1998 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr., K. Wefel
|-
| 85709 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85710 - || || 23 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85711 - || || 25 de setembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85712 - || || 25 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85713 - || || 29 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85714 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85715 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 85716 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 85717 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 85718 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 85719 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 85720 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 85721 - || || 29 de setembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85722 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85723 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85724 - || || 19 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85725 - || || 19 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85726 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85727 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85728 - || || 17 de setembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85729 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85730 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85731 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85732 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85733 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85734 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85735 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85736 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85737 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85738 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85739 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85740 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85741 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85742 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85743 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85744 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85745 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85746 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85747 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85748 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85749 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85750 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85751 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85752 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85753 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85754 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85755 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85756 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85757 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85758 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85759 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85760 - || || 19 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 85761 - || || 25 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 85762 - || || 12 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85763 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85764 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85765 - || || 14 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85766 - || || 15 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 85767 - || || 15 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85768 - || || 15 d'octubre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 85769 - || 1998 UB || 16 d'octubre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 85770 - || || 18 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85771 - || || 20 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 85772 - || || 21 d'octubre, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 85773 - || || 25 d'octubre, 1998 || Cocoa || I. P. Griffin
|-
| 85774 - || || 27 d'octubre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 85775 - || || 29 d'octubre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 85776 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85777 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85778 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85779 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85780 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 85781 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 85782 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 85783 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 85784 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 85785 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85786 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85787 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85788 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85789 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85790 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85791 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85792 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85793 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85794 - || || 11 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 85795 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85796 - || || 15 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85797 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85798 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85799 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85800 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
5